Galera (otok), hrvatski otok na Jadranu
 Galera Indijanci, indijansko pleme